Села:
 Шишківка — Харківська область, Шевченківський район
 Шишківка — Чернігівська область, Корюківський район

Місцевість:
 Шишківка — місцевість у Харкові